Приго́жин (Приго́жина) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Пригожин, Абрам Григорьевич (1896—1937) — советский историк.
 Пригожин, Александр Романович (1913—1991) — бельгийский орнитолог.
 Пригожин, Аркадий Ильич (род. 1940) — российский социолог, доктор философских наук .
 Пригожин, Евгений Викторович (род. 1961) — российский бизнесмен, ресторатор, глава «Wagner Group».
 Пригожин, Евгений Моисеевич (1923—1994) — советский экономист, учёный в области теории оптимизации, доктор экономических наук.
 Пригожин, Ефим Ильич (1914—1999) — советский горный инженер, лауреат Ленинской премии.
 Пригожин, Илья Романович (1917—2003) — бельгийский и американский физик и химик, лауреат Нобелевской премии.
 Пригожин, Иосиф Игоревич (род. 1969) — российский музыкальный продюсер.
 Пригожин, Люциан Абрамович (1926—1994) — советский композитор.

 Пригожина, Лариса Георгиевна (1937—2017) — российский театровед, историк театра, кандидат искусствоведения.

См. также 
 (11964) Пригожин
 Теорема Пригожина
 Пригожинцы
 Пригожий
 Пригожевский